Conquista islâmica do Afeganistão (637–709)
 Guerras Anglo-Afegãs (primeiro envolvimento britânico com o Afeganistão):
 Primeira Guerra Anglo-Afegã (1839–1842)
 Segunda Guerra Anglo-Afegã (1878–1881)
 Terceira Guerra Anglo-Afegã (1919)

 Guerra Civil do Afeganistão (1978–presente):
 Guerra do Afeganistão (1979–1989) — envolvimento soviético e colapso do governo
 Guerra Civil Afegã (1989-1992) — conflito entre os mujahidin e o governo comunista afegão
 Guerra Civil Afegã (1992–1996) — disputa pelo poder entre os Mujahidins
 Guerra Civil Afegã (1996–2001) — período Talibã
 Guerra do Afeganistão (2001–2021) — envolvimento da OTAN

Desambiguações de guerras e batalhas